

Botanique 
 edelweiss, fleur.

Musique 
 Edelweiss, chanson de la comédie musicale La Mélodie du bonheur (1956).
 Edelweiss, groupe autrichien d'eurodance.

Économie 
 Edelweiss, compagnie aérienne suisse.
 Edelweiss, marque de bière appartenant au groupe Heineken.
 Edelweiss, marque de cordes et de matériel de sécurité pour les sports de montagne.

Littérature 
 , revue suisse consacrée à la mode en deux versions, l'une pour les femmes, l'autre pour les hommes.

Sciences 
 EDELWEISS, expérience de physique des particules.

Transports 
 Edelweiss, ancien train Trans-Europ-Express reliant Zurich à Amsterdam.

Autres 
 Edelweiss, unité spéciale de la Wehrmacht.
 Edelweiss, gratte-ciel de  à Moscou (Russie).

Voir aussi